Tołwiński ist der Familienname folgender Personen:

 Stanisław Tołwiński (1895–1969), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Bürgermeister von Warschau
 Tadeusz Tołwiński (1887–1951), polnischer Architekt und Stadtplaner